Binghamton může být:

 Binghamton (New York) – město v New Yorku
 Binghamton (Kalifornie) – vesnice v Kalifornii
 Binghamton (Wisconsin) – vesnice ve Wisconsinu